See the light (Jeff Healey), een album van Jeff Healey uit 1988
 See the Light (Bo Bice), een album van Bo Bice uit 2007
 See the light (The Hours), een album van The Hours uit 2009
 See the light (Lana Wolf), een single van Lana Wolf uit 2010
 See the light (Jessica 6), een album van Jessica 6 uit 2011
 See the Light (Less Than Jake), een album van Less Than Jake uit 2013